Яичница:
 Яичница — блюдо, приготовляемое из яиц.
 Яичница — персонаж пьесы «Женитьба» Н. В. Гоголя